José Gabriel dos Santos Silva (Carmópolis-MG, 21 de janeiro de 1999), mais conhecido como Zé Gabriel, é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente defende o Vasco da Gama.

Carreira

Categorias de base 
Natural do município de Carmópolis, no Sergipe, Zé Gabriel foi trazido do Corinthians para o Internacional ainda nas categorias de base.

Internacional 
Zé Gabriel foi puxado para o time principal do Internacional por Eduardo Coudet em 2019, quando tinha 20 anos. Volante de origem, no entanto, ele foi adaptado como zagueiro pela direita. Zé chegou a ter boas atuações no Inter. O número de jogos em que atuou pulou de dois (2019) para 36 (2020). Mas seu rendimento caiu e ele perdeu espaço depois da saída de Coudet e a chegada de Abel Braga. Como zagueiro, Zé Gabriel não se deu bem. Com Miguel Ángel Ramírez, ainda na posição de zagueiro, Zé Gabriel voltou a jogar, fez seus dois primeiros gols como profissional em 2021. Nos últimos jogos com a camisa do Inter, já sob o comando de Diego Aguirre, Zé voltou a jogar na posição de origem. Na temporada de 2021, o volante disputou 22 partidas, com dois gols anotados. No total, participou de 60 jogos pelo clube gaúcho.

Vasco da Gama 
Em 10 de fevereiro de 2022, ele foi anunciado pelo Vasco da Gama como um reforço do clube para a temporada de 2022. O atleta assinou contrato definitivo de duas temporadas com o Cruz-Maltino (apelido carinhoso do clube).

Estatísticas 
.

Conquistas

Ligações externas 
 Perfil do jogador no site oficial do Vasco da Gama
 Perfil do jogador no portal da ESPN
 Perfil do jogador no portal Soccerway
 Perfil do jogador no portal Transfermarkt
 Perfil do jogador no portal GOAL
 Perfil do jogador no site oficial da CBF

Nascidos em 1999
Pessoas vivas
Desportistas de Sergipe
Futebolistas do Sport Club Internacional
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama